() – uczelnia publiczna zlokalizowana w Szanghaju w Chinach. Została założona w 1905 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona uczelni 

Uczelnie w Chinach
Szanghaj